Martin Olsson, född 11 mars 1991 i Falköping, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Skövde IK i Hockeyettan. Olssons moderklubb är IFK Falköping och som junior spelade han med HV71 och IK Oskarshamn. Med IKO fick han göra debut i Hockeyallsvenskan säsongen 2010/2011. Säsongen 2012/13 gick han över till Nybro Vikings IF i Hockeyettan, där han blev kvar i sju säsonger. Olsson spelade som junior även med juniorlandslaget under fem säsonger, sammanlagt 41 matcher. Olsson var också med och vann TV-pucken 2008 och J20 SM-silver 2009.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1991
Levande personer
Män
Personer från Falköping
Spelare i HA74
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Mörrums GoIS
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Skövde IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare